Самбе́к — топоним:

 Самбек — бывший посёлок городского типа в Ростовской области, с 2004 года район Новошахтинска
 Самбек — село в Неклиновском районе Ростовской области.
 Самбек — река в Ростовской области, впадает в Таганрогский залив.

См. также 
 Сабек